Capriolo ima više značenja:
 Capriolo, Brescia
 Capriolo, Frosinone
 Capriolo, Reggio Emilia